La pellicola 120 (o rullino 120) è una popolare tipologia di pellicola fotografica introdotta dalla Kodak per la loro Brownie N. 2 nel 1901. Il rullino era destinato inizialmente, per i fotografi amatoriali, ma fu successivamente sostituito dalla pellicola 135.

Caratteristiche 
Il formato 120 è un tipo di pellicola, che solitamente è largo tra i 60.7 mm e 61.7 mm. Le pellicole moderne sono approssimativamente larghe 61 mm. La pellicola è avvolta ad un rocchetto inizialmente in legno,successivamente con vari metalli,ed infine in plastica. La lunghezza della pellicola è di circa 820 mm/ 850 mm,  secondo lo standard ISO 732:2000. Anche se, alcune pellicole erano corte circa 760 mm. La pellicola è attaccata ad un pezzo di carta di supporto più lungo e largo. Questa carta protegge la pellicola mentre è avvolta al rocchetto,con una lunghezza supplementare, tale da consentire di caricare e scaricare il rotolo alla luce del giorno senza esporre la pellicola.  I 3 standard per i formati delle immagini (6x4, 6x6, 6x9) sono stampati sul questa carta.

Il formato 220 è stato introdotto nel 1965 ed ha la stessa larghezza del formato 120, ma con il doppio della lunghezza della pellicola e quindi circa il doppio di fotografie realizzabili. Al contrario della pellicola 120, non è presente la carta protettiva. Questo significa avere una pellicola più lunga sullo stesso rocchetto, ma non avere i formati delle immagini scritti.  Inoltre non può essere utilizzata in vecchie fotocamere, che avevano l'indicatore rosso per la fine del rullino. Inoltre, poiché la pellicola risulta più sottile di una con carta protettiva, può essere necessaria una piastra di pressione per la messa a fuoco. Alcune fotocamere capaci di utilizzare sia pellicole da 120 che da 220, avranno due regolazioni per la piastra di pressione (esempi: Pentax 6x7, Mamiya C220 o Mamiya C330).

Le specifiche per le pellicole 120 e 220 sono definite negli standard ISO 732. Nelle precedenti versioni dello standard ISO 732 erano inseriti anche gli standard per pellicole da 127 e 620 .

Grandezza fotogrammi 

La pellicola 120 consente diverse grandezze d'immagine.

Il fotogramma da 6x9 ha le stesse proporzioni del fotogramma da 36×24 mm delle pellicole 135. Il fotogramma 6x7 si ingrandisce a 8×10, e per questo motivo viene chiamato "formato ideale". Il 6×4.5 invece è il fotogramma più piccolo e costoso.

I formati 6x12, 6x17 e 6x24 sono degli speciali formati prodotti per fotocamere panoramiche. Molte di queste, utilizzano lenti per grandi formati per semplicità di realizzazione.

Le fotocamere che utilizzano il rullino 120 spesso utilizzano i nomi dei formati nei loro nomi: Pentax 6×7 (6×7), Fuji 617 (6×17), e molte 645s (6×4.5).

Note

Voci correlate 
 Codice DX
 Procedimenti di cinematografia a colori

Altri progetti 

Pellicole fotografiche